Phellia är ett släkte av koralldjur. Phellia ingår i familjen Sagartiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Phellia